Giacomo Fauser – ingegnere e chimico italiano
 Gerrit Fauser –giocatore tedesco di hockey su ghiaccio
 Jörg Fauser – scrittore, giornalista e traduttore tedesco